El término Eira puede referirse a:
 Eira: género de mamíferos carnívoros.
 Eira: distrito de la ciudad de Helsinki, en Finlandia.
 Eira: localidad griega de la antigua región de Mesenia.
 Eira: diosa escandinava de la salud que mantenía a los dioses en completa euforia.
Eira: nombre femenino de origen galés cuyo significado es nieve.
Eíra: significa miel en el idioma guaraní.